Adrián González (futebolista) — argentino que atua como lateral-direito
 Adrian Gonzalez (beisebolista) — mexicano-estadunidense que atua como primeira-base

Desambiguações de antropônimos